Могадишо — неоднозначное понятие. Возможные значения:
 Могадишо — столица Сомали.
 Могадишо — аэропорт в Могадишо.
 «Могадишо» — стадион в Могадишо.
 «Могадишо» — немецкий телефильм 2008 года.